Niemcy:
 Düren – dzielnica Kierspe
 Düren – dzielnica Witten
 Düren – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Düren – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren
 Düren – były powiat w latach 1816-1971

Osoby:
 Fred Düren – niemiecki aktor
 Irmgard Düren – niemiecka aktorka
 Margarete Düren – niemiecka śpiewaczka operowa

Zobacz też:
 Dühren